Södermöre kan syfta på:

 Södra Möre härad – ett härad i Småland och Kalmar län i smålandet Möre
 Södermöre (grevskap) – ett grevskap i Småland 1645–1680
 Södermöre landskommun – en kommun i Kalmar län 1952–1971
 Södermöre kommundel – en kommundel i Kalmar kommun 2000–
 Södermöre pastorat – ett pastorat i Kalmar-Ölands kontrakt i Växjö stift i Svenska kyrkan 2010–

Se även 

 Sunnmøre